Logan Stephenson (né le  à Outlook, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Shay Stephenson.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Americans de Tri-City || LHOu ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2003 || Americans de Tri-City || LHOu ||50 ||0 ||6 ||6 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Americans de Tri-City || LHOu ||69 ||3 ||8 ||11 ||112 ||11 ||1 ||1 ||2 ||10 
|-
|2004-2005 || Americans de Tri-City || LHOu ||59 ||6 ||9 ||15 ||86 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2005-2006|| Americans de Tri-City || LHOu ||71 ||10 ||43 ||53 ||162 ||5 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
|2006-2007 || Rampage de San Antonio || LAH ||73 ||3 ||5 ||8 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Rampage de San Antonio || LAH ||74 ||1 ||7 ||8 ||94 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH ||19 ||1 ||1 ||2 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Chops de l'Iowa || LAH ||25 ||0 ||2 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||IceHogs de Rockford || LAH ||16 ||1 ||2 ||3 ||31 ||4 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||62 ||1 ||7 ||8 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||43 ||2 ||3 ||5 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Vålerenga Ishockey || GET ligaen || 28|| 8|| 15|| 23|| 123|| 13|| 0|| 7|| 7|| 42
|-
| 2012-2013 || Karlskrona HK || Allsvenskan|| 21|| 0|| 1|| 1|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 14|| 4|| 10|| 14|| 60|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 44 || 7 || 16 || 23 || 128 || 1 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2014-2015 || Tōhoku Free Blades || Asia League || 43 || 5 || 7 || 12 || 170 || 7 || 3 || 4 || 7 || 22
|-
| 2015-2016 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||48 ||17 ||18 ||35 ||167 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
| 2016-2017 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||43 ||7 ||28 ||35 ||142 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2017-2018 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||22 ||3 ||11 ||14 ||48 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
| 2018-2019 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||33 ||4 ||16 ||20 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || ASC Corona 2010 Brașov || Erste Liga ||21 ||2 ||15 ||17 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || ASC Corona 2010 Brașov || Liga Națională de hochei ||10 ||2 ||2 ||4 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Ice Hakws d'Outlook || () ||4 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HKm Zvolen || Extraliga slo. ||18 ||0 ||0 ||0 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ice Hakws d'Outlook || () ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Ice Hakws d'Outlook || () ||15 ||4 ||26 ||30 ||62 ||8 ||4 ||6 ||10 ||18

Transactions de Carrières 

 Le mars 2008, il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Coyotes de Phoenix en retour de Joakim Lindström.

 Le 4 mars 2009, il est échangé aux Blackhawks de Chicago par les Ducks d'Anaheim avec de futures considerations et de Samuel Pahlsson en retour de James Wisniewski et de Petri Kontiola.

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur des Tōhoku Free Blades
Joueur du HKm Zvolen
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)